Terra Astra war eine Science-Fiction-Heftromanreihe. Sie erschien von August 1971 bis Dezember 1985 im Moewig-Verlag mit insgesamt 643 Heften und war die letzte von fünf Terra-Reihen des Verlags. Sie ersetzte die Reihe der Terra-Nova-Hefte. Die Hefte erschienen wöchentlich, ab 1982 (Band 540) alle zwei Wochen.

Für die Heftreihe schrieben unter anderem bekannte deutsche Autoren wie Clark Darlton, Hans Kneifel, Kurt Brand, Ernst Vlcek und Kurt Mahr, welche auch für Perry Rhodan tätig waren. Einige internationale SF- (z. B. James Blish) und deutschsprachige Nachwuchsautoren trugen ihrerseits zum Erfolg der Serie bei.

Als Subserie Raumschiff Orion erschienen innerhalb der Reihe insgesamt 78 Hefte mit den Romanfassungen und Tie-ins zur Fernsehserie Raumpatrouille in Neuauflage, zum großen Teil verfasst von Hans Kneifel. Die hier erscheinenden Hefte waren gegenüber der Taschenbuch-Erstausgaben deutlich gekürzt. Ab Band 36 erschien die Reihe hier als Originalausgabe.

Die Gestaltung der Titelbildmotive übernahm der Engländer Eddie Jones, der mit nur wenigen Ausnahmen die gesamte Reihe bis Anfang 1982 illustrierte. Danach war Themistokles Kanellakis bis Herbst 1984 der Hauptillustrator. Von da an wurden Werke diverser Künstler verwendet, gelegentlich wurden sie auch von anderen Publikationen übernommen.

Liste der Titel

Weblinks 
 Terra Astra, Titelliste in der Internet Speculative Fiction Database
 Terra Astra Bibliographie bei Heftromanarchiv
 Terra Astra Sämtliche Titelbilder bei Heftromanarchiv
 Terra Astra Sämtliche Titelbilder bei Coverbrowser
 Terra Astra Bestand in der Deutschen Nationalbibliothek
 Terra-Heftromane Gesamtübersicht

Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)
Heftroman (Science-Fiction)
Literarisches Werk